

Geografia 
 Canada
 Buckingham – isola del Nunavut

 Regno Unito
 Buckingham – cittadina del Buckinghamshire
 Buckingham Palace – palazzo residenziale della famiglia reale inglese
 Stati Uniti d'America
 Buckingham – census-designated place della Contea di Lee, Florida
 Buckingham – villaggio della Contea di Kankakee, Illinois
 Buckingham – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Buckingham – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Buckingham – capoluogo della Contea di Buckingham, Virginia

Persone 
 Celeste Buckingham (1995) – cantautrice svizzera
 Charlie Buckingham (1989) – velista statunitense
 Edgar Buckingham (1867-1940) – fisico, matematico e chimico statunitense
 Gregory Buckingham (1945-1990) – nuotatore statunitense
 Lindsey Buckingham (1949) – chitarrista e cantante statunitense
 Mark Buckingham (1985) – triatleta britannico
 Tom Buckingham (1895-1934) – regista, sceneggiatore e fotografo statunitense
 Vic Buckingham (1915-1995) – allenatore di calcio inglese

Altro 
 Conte di Buckingham – titolo nobiliare
 Duca di Buckingham – titolo nobiliare